En la mitología griega, Targitaos o Targitaus (griego antiguo: Ταργιτάου) fue el primer rey de los escitas. Era hijo de Papaios y Borysthenis, hija de Borysthenes, dios del río Dneper en Scythia (Ucrania moderna).

Referencias 

 Herodotus, The Histories with an English translation by A. D. Godley. Cambridge. Harvard University Press. 1920. . Online version at the Topos Text Project. Greek text available at Perseus Digital Library.
 
Mitología griega